Nordlink steht für:

 ein Fährschiff der Star-Klasse, siehe Star-Klasse#Nordlink
 ein HGÜ-Seekabel durch die Nordsee zwischen Norwegen und Deutschland, siehe NordLink